Sihoun, une commune du département de Zabré de la province Boulgou dans la région Centre-Est du Burkina Faso.
 Sihoun nom arabe et turc du Syr-Daria

Homonymie de toponyme